Мария Луиза фон Франсуа (; ) — немецкая -реалистка; наиболее известная своим историческим романом «Die letzte Reckenburgerin» изданным в 1871 году. Она была другом и корреспондентом баронессы Марии Эбнер фон Эшенбах и Конрада Фердинанда Мейера.

Биография 

Луиза фон Франсуа родилась 27 июня 1817 года в городе Херцберг — районном центре расположенном на территории нынешней земли Бранденбург. Она была дочерью аристократического офицера из старой благородной французской семьи, а её мать происходила из саксонской знати. 
 

Франсуа получила образование, читая произведения Амадея Готфрида Адольфа Мюллнера и . Её отец умер, когда она была маленькой, а мать несколько раз выходила замуж вновь. Дядя Франсуа взял Луизу под свою опеку в Потсдаме, где и началась её литературная карьера. Опекуны девочки растранжирили её наследство, и, как следствие, жених Франсуа — граф Альфред Гёрц (), разорвал помолвку с бесприданницей. Без гроша в кармане Франсуа вернулась, чтобы жить со своей матерью и отчимом в Вайсенфельсе, где она оставалась до самой смерти<ref>Ernst Schroeter. Louise von François. Die Stufenjahre der Dichterin. Zur Erinnerung an die 100. Wiederkehr ihres Geburtstages am 27. Juni 1917. Lehmstedt, Weißenfels 1917.</ref>. 

Луиза фон Франсуа принадлежала к литературной школе реализма. В 54 года она опубликовала свой самый популярный роман «Последняя леди Рекенбурга» (). Мари фон Эбнер-Эшенбах и Конрад Фердинанд Мейер отправили Франсуа восхищенные письма о «Последнем Рекенбургере», положив начало продолжительной переписке, которая в конце концов была опубликована в 1905 году.

Талантливая рассказчица, Франсуа хорошо умела разбираться в интимных вопросах человеческого сердца.

Мария Луиза фон Франсуа скончалась 25 сентября 1893 года в Вайсенфельсе.

 Библиография 
 
   
 Die letzte Reckenburgerin. Roman. S.n., Berlin 1871. (Vorabdruck in: Deutsche Roman-Zeitung. Berlin 1870, ).
 Band 1. Janke, Berlin 1871; Band 2. Janke, Berlin 1871.
 Vollständige Ausgabe, Schreiter, Berlin 1927.
 Frau Erdmuthens Zwillingssöhne. Roman. Janke, Berlin 1873.
 Geschichte der preußischen Befreiungskriege in den Jahren 1813–15. (Berlin 1873).
 Stufenjahre eines Glücklichen. Roman. Berlin 1877 (Volltext).
 Der Katzenjunker. Roman. S.n., Berlin 1879.
 Der Posten der Frau. Lustspiel in fünf Aufzügen. Spemann, Stuttgart 1881 (Volltext, PDF; 2,5 MB).

 Ausgewählte Novellen. Berlin 1868, 2 Bände.
 Erzählungen. Braunschweig 1871, 2 Bände.
 Hellstädt und andre Erzählungen. Berlin 1874, 3 Bände.
 Natur und Gnade, nebst andern Erzählungen. Berlin 1875, 3 Bände.
 Phosphorus Hollunder. Zu Füßen des Monarchen. Spemann, Stuttgart 1881. – Ausgabe 1887, D. C. Heath, Boston.
 Judith, die Kluswirthin. Novelle (zuerst in „Ausgewählte Novellen“, Berlin 1868) (Stuttgart 1883).

 Geschichte einer Häßlichen. Braunschweig 1871.
 Der Erbe von Saldeck. Braunschweig 1871.
 Die goldene Hochzeit. Erzählung. Gesammelte Werke in 5 Bänden. – Leipzig : Insel Verl, [1918]. Band 1–5.
 Anton Bettelheim. Louise von François und Conrad Ferdinand Meyer. Ein Briefwechsel. Zweite, vermehrte Auflage. Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger, Berlin 1920.
 Joachim Jahns. Vergessene Geschichte(n). Band 1: Aus der Provinz Sachsen und Thüringen. Dingsda-Verlag, Querfurt 1991, ISBN 3-928498-01-0. (Enthält u. a. den Text Napoleon in Weißenfels).
 Potsdam, ein Frühlingsbrief und andere Prosa aus dem Brandenburgischen. Dingsda-Verlag Querfurt 1992, ISBN 3-928498-16-9.
 Das Jubiläum und andere Erzählungen. Fräulein Mutchen und ihr Hausmaier. Zur Geschichte meines Urgroßvaters. Novelle.
 Zu Füßen des Monarchen. Novelle.
 Hinter dem Dom. Novelle.
 Eine Formalität. Erzählung. Berlin 1884.

 Примечания 

 Литература 
 
  .
 François, Louise von // Allgemeine Deutsche Biographie .
 Bender Н.''  «Luise von François» (Гамбург, 1894) .

Ссылки 
 
 

Немецкие писательницы